Canada Cup steht für folgende Turniere:

 Canada Cup (Boxen)
 Canada Cup (Curling)
 Canada Cup (Eishockey)
 Canada Cup (Softball)
 Canada Cup (Unihockey)

Siehe auch:
 Canadian Open